Кадочников, Владимир:
 Кадочников, Владимир Дмитриевич (1943—2015) — первый секретарь Свердловского обкома КПСС.
 Кадочников, Владимир Павлович (1928—1993) — советский и российский актёр.